Fijación Oral, Vol. 1 () — шестой студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 3 июня 2005 года на лейбле Epic Records. В 2001 году Шакира добилась международного успеха с англоязычным альбомом Laundry Service и вскоре приступила к записи следующего альбома на испанском языке. Написав около 60 песен, певица решила разделить альбом на две части: Fijación Oral, Vol. 1 включает в себя испаноязычные композиции, в то время как в Oral Fixation, Vol. 2 вошли песни на английском языке. В музыкальном плане Fijación Oral, Vol. 1 выдержан в стиле латин-попа. Помимо самой Шакиры, в работе над диском принимали участие Густаво Серати, Лестер Мендес, Луис Фернандо Очоа и Хосе «Гочо» Торрес. Исполнительным продюсером пластинки выступил Рик Рубин.

Fijación Oral, Vol. 1 получил положительные отзывы критиков и имел весомый коммерческий успех. Пластинка дебютировала под четвёртым номером в американском хит-параде Billboard 200, в первую неделю было продано 157 000 экземпляров. Это был самый успешный дебют для испаноязычного альбома в истории Nielsen SoundScan. Кроме того, альбом возглавил чарты Аргентины, Мексики, Германии и Испании. В 2006 году Fijación Oral, Vol. 1 принёс Шакире «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный латино-рок-альбом», а также был признан «Альбомом года» и «Лучшим женским вокальным поп-альбомом» на премии «Латинская Грэмми». Журнал Billboard назвал его самым продаваемым латиноамериканским поп-альбомом в 2000-х годах. По состоянию на май 2013 года по всему миру продано свыше четырёх миллионов экземпляров диска.

С альбома было выпущено четыре сингла. Несмотря на то, что ведущий сингл «La Tortura» стал единственной композицией с пластинки, попавшей в хит-парад Billboard Hot 100, последующие синглы «No», «Día de Enero» и «Las de la Intuición» закрепились в чартах Hot Latin Songs, Tropical Airplay и Latin Pop Airplay. В 2006 году в поддержку Fijación Oral, Vol. 1 и Oral Fixation, Vol. 2 Шакира отправилась в гастрольный тур с концертной программой Oral Fixation Tour, посетив города Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы. В ноябре 2007 года вышел концертный альбом Oral Fixation Tour, в который вошла запись с концерта в Майами (Флорида).

История создания 

В 2001 году Шакира добилась международного успеха с англоязычным альбомом Laundry Service и вскоре приступила к записи следующего диска на испанском языке. Написав около 60 песен, певица решила разделить альбом на две части и поставила перед собой задачу «выбрать [свои] любимые треки» для обеих пластинок. Fijación Oral, Vol. 1 включает в себя испаноязычные композиции, в то время как в Oral Fixation, Vol. 2 вошли песни на английском языке. Поначалу Шакира рассказывала, что во вторую часть войдут абсолютно новые треки, хотя в конечном итоге в неё вошли англоязычные версии двух песен с первого альбома. В работе над диском, помимо самой певицы, принимали участие Лестер Мендес и Луис Фернандо Очоа, с которыми она сотрудничала ранее, а также Густаво Серати и Хосе «Гочо» Торрес. Исполнительным продюсером пластинки выступил Рик Рубин. Тексты всех песен и большую часть музыки написала сама певица.

Вдохновением для обложки двух альбомов послужила Ева, первая женщина. По словам Шакиры, «обложка первого альбома более фрейдистская, а вторая больше напоминает Юнга, ведь Ева — универсальный архетип». Она пыталась «сохранить единство между двумя обложками и решила использовать иконографию Эпохи Возрождения». На обложке первого альбома изображена Шакира с новорождённой девочкой на руках; на обложке второго диска Шакира стоит рядом с деревом, где сидит маленькая девочка и тянется за яблоком, которое певица держит в руке. Обе обложки, как утверждала Шакира, содержат отсылку к теории психоаналитика Зигмунда Фрейда о том, что младенцы начинают познавать мир через рот на оральной стадии психосексуального развития.

Музыкальный стиль 
Fijación Oral, Vol. 1 — альбом в стиле латин-попа. По словам Стивена Томаса Эрлевайна с сайта AllMusic, пластинка «ловко переступает грань между традиционной латиноамериканской поп-музыкой, броским, сексуальным данс-попом и громозвучным adult contemporary». Первый трек, «мягкая и медленная» песня «En Tus Pupilas» выдержана в стиле фолка; в первом куплете этой песни содержится несколько слов на французском языке. Композицию «La Pared» стилистически сравнивали с работами дуэта Eurythmics. В песне «La Tortura», записанной при участии испанского певца Алехандро Санса, присутствуют элементы колумбийской кумбии, дэнсхолла и электроники. «Obtener un Sí» — композиция в стиле босановы с элементами ча-ча-ча. Пение Шакиры в этой песне сопровождается оркестровым аккомпанементом в стилистике 1950-х годов. Композиция «Día Especial» записана при участии аргентинского певца Густаво Серати.

Влияние на шестой трек «Escondite Inglés» оказала новая волна. В композиции «No», в записи которой снова принял участие Серати, используется простая мелодия, подчёркивающая вокал Шакиры. В песне «Las de la Intuición» присутствуют элементы синти-попа, а трек «Día de enero» сравнивали с работами мексиканской певицы Наталии Лафуркаде. Композиция «Lo Imprescindible» содержит несколько строк на немецком языке, в которых певица просит своего возлюбленного никогда её не покидать. В альбом также вошли акустическая версия песни «La Pared» и ремикс от Shaketon на трек «La Tortula».

Продвижение

Синглы 
В конце апреля 2005 года вышел ведущий сингл с альбома «La Tortura», записанный при участии испанского певца Алехандро Санса. Музыкальные критики высоко оценили продюсирование и стилистику трека. «La Tortura» — единственный сингл с альбома, попавший в американский хит-парад Billboard Hot 100, где закрепился на 23-й строчке. Песня также возглавила чарты Hot Latin Songs, Tropical Airplay и Latin Pop Airplay. Композиция установила рекорд по наибольшему количеству недель на вершине хит-парадов и стала самым успешным латиноамериканским синглом года. Вскоре Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) присвоила треку статус золотого, а позже он стал платиновым. «La Tortura» также закрепился на первых строчках хит-парадов Венгрии, Испании и Венесуэлы.

Второй сингл с альбома «No», записанный при участии аргентинского певца Густаво Серати, занял второе место в чарте Latin Pop Airplay и одиннадцатое — в Latin Airplay. Третьим синглом с Fijación Oral, Vol. 1 стала композиция «Día de enero». Трек достиг седьмой позиции в Latin Pop Airplay и до 29-й — в Latin Airplay. Четвёртый и последний сингл с альбома «Las de la Intuición» закрепился на 11-м месте в чарте Latin Pop Airplay и на 31-м — в Latin Airplay. Позже Шакира записала англоязычную версию песни под названием «Pure Intuition».

Выступления и тур 

В поддержку альбомов Fijación Oral, Vol. 1 и Oral Fixation, Vol. 2 Шакира отправилась в гастрольный тур с концертной программой Oral Fixation Tour, который начался 14 июня 2006 года в испанском городе Сарагоса. При содействии  певица посетила 27 городов и дала 41 концертное шоу на пяти континентах. Тур также спонсировала испанская автомобилестроительная компания SEAT, с которой Шакира сотрудничала с целью поддержки своего благотворительного фонда Pies Descalzos. В сет-лист вошли в основном испаноязычные композиции, а также несколько песен на английском языке. 9 июля 2007 года в рамках тура Шакира дала концерт на арене Turkcell Kuruçeşme в Стамбуле (Турция). В общей сложности выручка от гастролей в Северной и Южной Америке составила более 42 миллионов долларов США, а по всему миру — более 100 миллионов долларов США.

В ноябре 2007 года лейбл Epic Records выпустил концертный альбом Oral Fixation Tour, который был записан на концерте в Майами (Флорида). Уильям Рульманн с сайта AllMusic дал диску положительную оценку, высоко оценив вокальные и хореографические способности Шакиры.

Восприятие

Реакция критиков 

Fijación Oral, Vol. 1 получил положительные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Metacritic его оценка составила 79 баллов из 100 возможных. Стивен Томас Эрлевайн с сайта AllMusic высоко оценил альбом, поставив ему четыре звезды из пяти. Рецензент отметил, что «сочетание коммерческой грамотности и умных текстов песен» делают пластинку «небольшим триумфом» и доказательством того, что Шакира «может не только вернуться к своим истокам, но и расширить их». В завершение Эрлевайн подчеркнул, что «учитывая потенциал этого альбома, трудно дождаться выхода второй части». Мэтт Цибула с сайта PopMatters также высоко оценил пластинку. По его мнению, песни с этого диска довольно «незамысловаты», и это связано с желанием певицы продемонстрировать свой «сексуальный голос с придыханием, переполненный вибрато». Эрнесто Лехнер из Entertainment Weekly отметил, что Шакира «вновь себя обрела», «поставив свой оперный вокализ на службу испанской поэзии» и назвал Fijación Oral, Vol. 1 лучшей работой в дискографии певицы.

Дейв Симпсон из британской газеты The Guardian поставил диску три звезды из пяти возможных. Рецензент сравнил Шакиру с «латиноамериканской Мадонной» и высказал мнение, что её вокал напоминает Шер и Хейзел О’Коннор. Джон Парелес из The New York Times высоко оценил универсальность многоязычных текстов певицы и её эксперименты в ряде жанров. Обозреватель назвал песни «запоминающимися», а мелодии, по его мнению, смогут заставить подпевать даже неиспаноговорящих слушателей. Барри Уолтерс из журнала Rolling Stone поделился мнением, что исполнительный продюсер Рик Рубин помог Шакире восстановить её артистическую целостность. Том Таунсенд с сайта Yahoo! Music назвал Шакиру «величайшей поп-звездой» и подчеркнул, что Fijación Oral, Vol. 1 получился более разноплановым, чем Laundry Service. Марк Кемп из журнала Paste дал диску смешанную оценку; по его мнению, пластинка сильнее, чем Laundry Service, но уступает Dónde Están los Ladrones? (1998).

Награды и номинации 
В 2005 году Fijación Oral, Vol. 1 был признан лучшим латиноамериканским поп-альбомом на церемонии награждения Billboard Music Awards. В том же году на мексиканской премии Premios Oye! диск одержал победу в номинации «Лучший женский поп-альбом года»; его также признали лучшим альбомом на Premios Shock и Premios Juventud. В 2006 году альбом принёс Шакире «Грэмми» в номинации «Лучший альтернативный латино-рок-альбом». В том же году на премии «Латинская Грэмми» пластинка была признана «Альбомом года» и «Лучшим женским вокальным поп-альбомом», а также получила награду за лучший инжиниринг; композицию «La Tortura» на этой же церемонии признали «Песней года». На церемонии Billboard Latin Music Awards диск принёс Шакире победу в категории «Лучший женский латиноамериканский поп-альбом», а сингл «La Tortura» получил три награды: «Лучшая песня года», «Лучшее вокальный дуэт» и «Рингтон года». Fijación Oral, Vol. 1 одержал победу в номинации «Поп-альбом года» на премии «Ло Нуэстро» и в категории «Лучший латиноамериканский альбом» на Groovevolt Music Awards. В мае 2006 года Шакира удостоилась награды «Выдающаяся латиноамериканская певица» на церемонии ALMA Awards, Fijación Oral, Vol. 1 признали лучшим альбомом на испанском языке. Диск также был номинирован на колумбийскую премию Nuestra Tierra в категории «Лучший альбом года», но уступил пластинке  Corazón.

Коммерческий успех 
Fijación Oral, Vol. 1 дебютировал под четвёртым номером в американском хит-параде Billboard 200, в первую неделю было продано 157 000 экземпляров диска. Это был самый успешный дебют для испаноязычного альбома в истории Nielsen SoundScan. На второй неделе было продано 77 000 экземпляров диска, намного больше по сравнению с другими альбомами на испанском языке. Пластинка также возглавила чарт Billboard Top Latin Albums. Согласно Nielsen SoundScan, по состоянию на октябрь 2017 года в США продано более 1 019 000 экземпляров диска, что делает его восьмым наиболее продаваемым латиноамериканским альбомом в стране. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний одиннадцать раз присвоила ему платиновый статус по латиноамериканским стандартам. В 2009 году журнал Billboard назвал Fijación Oral, Vol. 1 самым продаваемым латиноамериканским поп-альбомом в 2000-х годах. В мексиканском хит-параде пластинка дебютировала с первой строчки и ей позже трижды был присвоен платиновый статус в Мексике. В Центральной Америке диск получил золотую сертификацию.

Fijación Oral, Vol. 1 дебютировал на первой строчке в хит-параде Аргентины и ему позже был трижды присвоен платиновый статус в этой стране. В Венесуэле было продано более 34 613 экземпляров диска, за что он получил платиновую сертификацию. В Колумбии пластинка разошлась тиражом, превышающим 100 000 экземпляров, и трижды получила платиновый статус в стране. Альбому был также присвоен платиновый статус в Чили.

Пластинка была успешна и в Европе. Альбом дебютировал под вторым номером в австрийском хит-параде и в итоге получил платиновый статус в Австриис. Диск закрепился на седьмой строчке в чарте Валлонского региона Бельгии и на пятнадцатой — в чарте Фламандского региона, и вскоре ему присвоили золотой статус. Во французском хит-параде пластинка добралась до шестой строчки и получила золотую сертификацию. Fijación Oral, Vol. 1 возглавил немецкий чарт и вскоре ему трижды присвоили платиновый статус в Германии. Альбом также закрепился на вершине испанского хит-парада и трижды получил платиновую сертификацию в Испании. В Венгрии и Греции диск был сертифицирован как платиновый. Альбом также закрепился на второй позиции в хит-параде Швейцарии и вскоре получил платиновый статус. По состоянию на май 2013 года по всему миру продано более четырёх миллионов экземпляров пластинки.

Список композиций 
Информация адаптирована с буклета альбома Fijación Oral, Vol. 1.

Примечания
  означает сопродюсера
  означает дополнительного продюсера

Участники записи 
Информация адаптирована с сайта AllMusic.

 Шакира — вокал, продюсирование, слова и музыка к песням
 Дэвид Алсина — бандонеон
 Гелипе Альварес — программирование
 Джан Ариас — программирование
 Пол Бушнелл, Дэйв Карпентер, Крис Чейни — бас-гитара
 Хорхе Каландрелли — дирижёр, струнные аранжировки
 Хуан Каматано — помощник звукорежиссёра
 Густаво Селис — сведение
 Густаво Серати — композитор, приглашённый исполнитель, клавишные, продюсирование, программирование
 Луис Конте — перкуссия
 Пит Дэвис — клавишные, программирование, труба
 Гэри Фостер — флейта
 Брайан Галлант — помощник звукорежиссёра
 Икер Гастаминза — звукорежиссёр
 Дэн Джордж — менеджер
 Сербан Генеа — сведение
 Маурисио Герреро — сведение, звукорежиссёр
 Виктор Индриззо — ударные, перкуссия
 Роб Якобс — звукорежиссёр, сведение
 Умберто (Киро) Джудекс, Фрэнк Марокко — аккордеон
 Стив Каджула — флейта
 Бен Каплан — помощник звукорежиссёра
 Кевин Киллен — звукорежиссёр
 Тим Лебланк — звукорежиссёр

 Чарльз Лопер, Боб Маккенсей — труба
 Уоррен Луенинг — флюгельгорн
 Терри Мэннинг — звукорежиссёр
 Мария Паула Маруланда — арт-директор
 Дэвид Мэсси — A&R
 Фарра Мэтьюз — A&R
 Владо Меллер — мастеринг
 Лестер Мендес — композитор, продюсирование, клавишные, программирование
 Джонатан Мовер — ударные
 Тедди Мулет — труба
 Луис Фернандо Очоа — композитор
 Карлос Паукар — звукорежиссёр
 Шон Пелтон — ударные, перкуссия
 Арчи Пена — перкуссия
 Тони Рейес — гитара, клавишные
 Рик Рубин — исполнительный продюсер
 Алехандро Санс — композитор, приглашённый исполнитель, гитара, трес, вокальная аранжировка
 Марио Сорренти — фотограф
 Рамон Стагнаро, Рене Толедо, Лайл Уоркман — гитара
 Хосе Дежесус Росалес «Halcón Dorado» Торрес — помощник продюсера, программирование, ремикширование
 Дейв Уэй — сведение
 Джо Уолмут — звукорежиссёр

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации 

Примечания
 * — означает, что данные о продажах основаны только на сертификации.
 ^ — означает, что данные о поставках основаны только на сертификации.

Примечания 

Альбомы Шакиры
Альбомы Epic Records
Альбомы на испанском языке
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином